Кристан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кристан, Мариян (1937—2006) — югославский хоккеист, защитник.
 Кристан, Роберт (род. 1983) — словенский хоккеист, вратарь.

См. также 
 Кристал